Xah Jahan (Shah Jahan), nom de tres emperadors moghuls: 
Xah Jahan I 1592–1666)
Xah Jahan II (1696–1719)
Xah Jahan III (1759-1760) (+ 1772)

Vegeu també Jahan Xah